Slaby bzw. Slabý ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Slaby (1849–1913), deutscher Elektrotechniker
 Grit Slaby (* 1965), deutsche Schwimmerin
 Horst Slaby (* 1941), deutscher Fußballspieler
 José Slaby (* 1958), polnischer Ordensgeistlicher, Prälat von Coari
 Miloš Slabý (* 1972), tschechischer Handballtorwart

 Wolfgang A. Slaby (* 1948), deutscher Mathematiker und Sprachwissenschaftler

Slaby in anderem Zusammenhang:

 Slaby-Beringer Deutscher Automobilhersteller, der zwischen 1919 und 1924 vorwiegend Fahrzeuge mit Elektroantrieb produzierte.